Енджейчак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Енджейчак, Веслав (род. 1947) — польский врач-гематолог, специалист по болезням внутренних органов.
 Енджейчак, Отыля (род. 1983) — польская пловчиха, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира